Blaul ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Friedrich Blaul (1809–1863), deutscher Pfarrer und Dichter
 Iris Blaul (* 1955), deutsche Politikerin, MdL Hessen
 Julius von Blaul (1853–1930), deutscher Verwaltungsjurist

Siehe auch:
 Plaul